Mirra ima više značenja:
 Mirra, Benevento
 Mirra, Cuneo